Goi o GOI puede hacer referencia a:

 Goi o Gouais blanc, uva blanca francesa;
 Gỏi, ensalada vietnamita;
 Goi-han, dominio feudal japonés;
 Goi de Baekje, rey coreano de Baekje;
 Gór, personaje de la mitología nórdica.
Goi-mailako Online Institutua, centro adscrito de la Universidad del País Vasco creado por la UEU para promover los estudios online universitarios.

Acrónimos:

 GOI, Gran Oriente de Italia;
 GoI, Government of India;
 Código IATA del Aeropuerto Internacional de Goa.